Rottenkolber ist der Familienname folgender Personen:

 Gregor II. Rottenkolber (1750–1810), Abt des Klosters Tegernsee
 Josef Rottenkolber (1890–1970), deutscher Historiker